Battle scars (single); een single van Guy Sebastian en Lupe Fiasco
Battle scars (Galahad); muziekalbum van Galahad
Battle scars (CSI: NY); aflevering uit serie CSI: NY